

Чукальське сільське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Мордовія
 Чукальське сільське поселення — сільське поселення, Великоігнатовський район, Мордовія
 Чукальське сільське поселення — сільське поселення, Шемуршинський район, Чувашія